El término Mario Martínez puede hacer referencia:

En las artes
 a Mario Martínez, un sonidista mexicano de cine;
 a Mario Martínez Sobrino (1988-), un poeta cubano;

En los deportes

En Bolivia
 a Mario Martínez (1961-), un tenista;

En Colombia
 a Mario Martínez un ciclista;

En España
 a Mario Martínez Rubio (1985-), un futbolista;
 a Mario Martínez Rodríguez (1931-), un futbolista;
 a  Mario Martínez Acosta (2003-), un dios.

En Honduras
 a Mario Martínez Hernández (1989-), un futbolista;

En la política
 a Mario Martínez, un político.